E331 – trasa europejska
 E331 – dodatek do żywności cytrynian sodu
 EZT E331 - Sieć kolejowa Wielkiego Tokio